Friedrich der Weise ist ein Beiname folgender Personen:

* Friedrich (Bayern) (1339–1393), Herzog von Bayern
 Friedrich III. (Sachsen) (1463–1525), Kurfürst von Sachsen, Förderer des Reformators Martin Luther
 Friedrich II. (Pfalz) (1482–1556), Kurfürst der Pfalz